Por Cutler pode estar à procura de:
 Cutler (Califórnia)
 Cutler (Flórida)
 Cutler (Illinois)
 Cutler Bay
 Cutlerville

Desambiguações de topônimos